Malinowski är ett polskt efternamn, som på andra språk kan få andra stavningar och transkrptioner. Den polska kvinnliga formen är Malinowska.

Offentlig statistik tillgänglig i januari 2019 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Malinowski 89
 Malinowska 45
 Malinovski 1
Totalt blir detta 135 personer.

Den mest kände med namnet är socialantropoligen Bronislaw Malinowski.

Personer med efternamnet Malinovski eller med liknande namn
 Bronisław Malinowski (1884–1942), polsk-brittisk socialantropolog
 Bronisław Malinowski (friidrottare) (1951–1981), polsk hinderlöpare
 Ivan Malinowski (1926–1989), dansk diktare och översättare
 Lise Malinovsky (född 1957), dansk konstnär
 Lucjan Malinowski (1839–1898), polsk språkforskare
 Nina Malinovski (född 1951), dansk dramatiker,  översättare och poet
 Rodion Malinovskij (1898–1967), rysk (sovjetisk) militär och försvarsminister
 Roman Malinowski (1918–2016), polsk-svensk byggnadsingenjör och professor

Källor

Polska efternamn